Гесс (Hess чи Heß) — поширене прізвище в німецькій мові.

 Вальтер Гесс — швейцарський фізіолог, Нобелівський лауреат з медицини та фізіології 1949 року
 Віктор Франц Гесс — австро-американський фізик, Нобелівський лауреат з фізики 1936 року
 Віллі Гесс — німецький скрипаль, альтист і музичний педагог.
 Гесс Герман Іванович — російський хімік швейцарського походження
 Рудольф Гесс — один із провідних політиків нацистської Німеччини

Див. також 
 Гессе

Німецькі прізвища